Дру́жный — посёлок в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 117 км. Расстояние до районного центра: 18 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Вторая ферма совхоза «Винодельненский» переименован в посёлок Дружный.

До 1 мая 2017 года находился в составе сельского поселения Винодельненский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 74 % населения — русские.

Инфраструктура 
Уличная сеть посёлка состоит из 4-х улиц: Николая Мельника, Новой, Северной, Юбилейной и Южной. В 200 метрах к югу от Дружного находится общественное открытое кладбище площадью 7000 м².

Посёлок газифицирован в рамках программы «Газификация регионов Российской Федерации».

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа